Jerger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jerger (1889–1976), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Artur Jerger († 2012), deutscher Verwaltungsdirektor
 Wilhelm Jerger (1902–1978), österreichischer Komponist, Dirigent und Musikhistoriker